|-
|(24501)||2001 AN37|| align=right|11,4|| align=right|5,191|| align=right|0,105|| align=right|20,25|| align=right|11,83||JUT||5. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24502)||2001 AT38|| align=right|16,0|| align=right|2,694|| align=right|0,142|| align=right|4,53|| align=right|4,422||MBA||1. januar 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(24503)||2001 AJ42|| align=right|13,2|| align=right|2,602|| align=right|0,112|| align=right|15,28|| align=right|4,195||MBA||3. januar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(24504)||2001 AD45|| align=right|15,7|| align=right|2,296|| align=right|0,195|| align=right|5,02|| align=right|3,478||MBA||15. januar 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(24505)||2001 BZ|| align=right|11,2|| align=right|5,209|| align=right|0,049|| align=right|17,48|| align=right|11,89||JUT||17. januar 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(24506)||2001 BS15|| align=right|10,5|| align=right|5,299|| align=right|0,030|| align=right|11,84|| align=right|12,20||JUT||21. januar 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(24507)||2001 BH18|| align=right|13,9|| align=right|2,664|| align=right|0,160|| align=right|12,04|| align=right|4,348||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24508)||2001 BL26|| align=right|12,3|| align=right|5,276|| align=right|0,079|| align=right|2,38|| align=right|12,12||JUT||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24509)||2001 BT27|| align=right|15,7|| align=right|2,358|| align=right|0,174|| align=right|1,55|| align=right|3,620||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24510)||2001 BY31|| align=right|12,5|| align=right|3,193|| align=right|0,101|| align=right|21,65|| align=right|5,704||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24511)||2001 BM33|| align=right|15,4|| align=right|2,296|| align=right|0,262|| align=right|2,41|| align=right|3,478||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24512)||2001 BK35|| align=right|12,8|| align=right|3,101|| align=right|0,198|| align=right|13,74|| align=right|5,460||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24513)||2001 BL35|| align=right|12,4|| align=right|3,174|| align=right|0,113|| align=right|23,62|| align=right|5,653||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24514)||2001 BB58|| align=right|14,2|| align=right|3,265|| align=right|0,242|| align=right|00,45|| align=right|5,899||MBA||21. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24515)||2001 BN58|| align=right|13,7|| align=right|3,029|| align=right|0,065|| align=right|8,92|| align=right|5,270||MBA||21. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24516)||2001 BB66|| align=right|14,0|| align=right|2,690|| align=right|0,143|| align=right|6,64|| align=right|4,412||MBA||26. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24517)||2001 BN71|| align=right|16,2|| align=right|2,206|| align=right|0,163|| align=right|6,10|| align=right|3,276||MBA||29. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24518)||2001 BR76|| align=right|15,9|| align=right|2,266|| align=right|0,247|| align=right|7,07|| align=right|3,409||MBA||26. januar 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(24519)||2001 CH|| align=right|11,5|| align=right|5,210|| align=right|0,088|| align=right|13,52|| align=right|11,89||JUT||1. februar 2001||Višnjan||K. Korlević
|-
|(24520)||2001 CW1|| align=right|15,0|| align=right|2,440|| align=right|0,183|| align=right|6,38|| align=right|3,810||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24521)||2001 CZ1|| align=right|13,3|| align=right|2,812|| align=right|0,114|| align=right|12,80|| align=right|4,713||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24522)||2001 CO2|| align=right|15,4|| align=right|2,624|| align=right|0,246|| align=right|3,13|| align=right|4,251||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24523)||2001 CV3|| align=right|15,0|| align=right|2,315|| align=right|0,114|| align=right|4,62|| align=right|3,523||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24524)||2001 CY3|| align=right|14,7|| align=right|2,279|| align=right|0,147|| align=right|4,71|| align=right|3,439||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24525)||2001 CS4|| align=right|14,8|| align=right|2,302|| align=right|0,273|| align=right|9,36|| align=right|3,493||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24526)||2001 CA5|| align=right|15,7|| align=right|2,798|| align=right|0,054|| align=right|7,87|| align=right|4,679||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24527)||2001 CA6|| align=right|15,8|| align=right|2,185|| align=right|0,133|| align=right|6,91|| align=right|3,230||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24528)||2001 CP11|| align=right|11,5|| align=right|5,290|| align=right|0,105|| align=right|16,69|| align=right|12,17||JUT||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24529)||2001 CW17|| align=right|15,7|| align=right|2,316|| align=right|0,097|| align=right|6,26|| align=right|3,524||MBA||2. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24530)||2001 CP18|| align=right|11,3|| align=right|5,145|| align=right|0,119|| align=right|11,43|| align=right|11,67||JUT||2. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24531)||2001 CE21|| align=right|11,0|| align=right|5,294|| align=right|0,089|| align=right|22,44|| align=right|12,19||JUT||2. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24532)||2001 CY21|| align=right|16,2|| align=right|2,572|| align=right|0,101|| align=right|2,79|| align=right|4,125||MBA||1. februar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(24533)||2001 CR27|| align=right|12,9|| align=right|2,997|| align=right|0,069|| align=right|10,85|| align=right|5,187||MBA||2. februar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(24534)||2001 CX27|| align=right|11,0|| align=right|5,172|| align=right|0,083|| align=right|13,09|| align=right|11,76||JUT||2. februar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(24535)||2001 CA28|| align=right|14,7|| align=right|2,644|| align=right|0,093|| align=right|15,47|| align=right|4,299||MBA||2. februar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(24536)||2001 CN33|| align=right|11,6|| align=right|5,186|| align=right|0,064|| align=right|25,95|| align=right|11,81||JUT||13. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24537)||2001 CB35|| align=right|10,9|| align=right|5,141|| align=right|0,082|| align=right|18,32|| align=right|11,66||JUT||13. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24538)||2001 DM5|| align=right|15,6|| align=right|2,272|| align=right|0,049|| align=right|5,59|| align=right|3,423||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24539)||2001 DP5|| align=right|11,8|| align=right|5,290|| align=right|0,085|| align=right|10,99|| align=right|12,17||JUT||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24540)||2001 DJ16|| align=right|14,6|| align=right|2,614|| align=right|0,052|| align=right|10,92|| align=right|4,226||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24541)||2001 DO16|| align=right|15,2|| align=right|2,240|| align=right|0,175|| align=right|5,81|| align=right|3,352||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24542)||2001 DD17|| align=right|14,0|| align=right|3,105|| align=right|0,192|| align=right|10,45|| align=right|5,470||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24543)||2001 DH19|| align=right|14,6|| align=right|2,420|| align=right|0,200|| align=right|7,82|| align=right|3,763||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24544)||2001 DT19|| align=right|13,2|| align=right|2,594|| align=right|0,131|| align=right|14,70|| align=right|4,176||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24545)||2001 DP25|| align=right|15,6|| align=right|2,653|| align=right|0,237|| align=right|4,44|| align=right|4,320||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24546)||2001 DE35|| align=right|16,0|| align=right|2,529|| align=right|0,099|| align=right|4,73|| align=right|4,022||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24547)||2001 DV36|| align=right|15,7|| align=right|2,436|| align=right|0,141|| align=right|6,44|| align=right|3,802||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24548)||2001 DW42|| align=right|15,8|| align=right|2,250|| align=right|0,148|| align=right|1,39|| align=right|3,374||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24549)||2001 DB69|| align=right|14,2|| align=right|3,132|| align=right|0,107|| align=right|7,85|| align=right|5,541||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24550)||2001 DM71|| align=right|14,7|| align=right|3,380|| align=right|0,044|| align=right|1,73|| align=right|6,214||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24551)||2048 P-L|| align=right|14,8|| align=right|2,604|| align=right|0,230|| align=right|3,88|| align=right|4,201||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24552)||2226 P-L|| align=right|16,6|| align=right|2,662|| align=right|0,085|| align=right|1,70|| align=right|4,342||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24553)||2590 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,436|| align=right|0,176|| align=right|4,66|| align=right|3,801||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24554)||2608 P-L|| align=right|13,9|| align=right|3,069|| align=right|0,116|| align=right|10,61|| align=right|5,376||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24555)||2839 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,630|| align=right|0,113|| align=right|3,21|| align=right|4,265||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24556)||3514 P-L|| align=right|14,5|| align=right|2,644|| align=right|0,089|| align=right|8,68|| align=right|4,299||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24557)||3521 P-L|| align=right|13,7|| align=right|2,614|| align=right|0,152|| align=right|9,50|| align=right|4,225||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24558)||4037 P-L|| align=right|14,4|| align=right|2,319|| align=right|0,087|| align=right|6,85|| align=right|3,531||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24559)||4148 P-L|| align=right|15,8|| align=right|2,645|| align=right|0,104|| align=right|4,53|| align=right|4,301||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24560)||4517 P-L|| align=right|13,5|| align=right|2,302|| align=right|0,177|| align=right|6,87|| align=right|3,491||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24561)||4646 P-L|| align=right|12,8|| align=right|3,087|| align=right|0,121|| align=right|10,84|| align=right|5,423||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24562)||4647 P-L|| align=right|15,5|| align=right|2,179|| align=right|0,125|| align=right|1,52|| align=right|3,215||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24563)||4858 P-L|| align=right|14,8|| align=right|3,087|| align=right|0,109|| align=right|11,04|| align=right|5,423||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24564)||6056 P-L|| align=right|15,3|| align=right|2,477|| align=right|0,139|| align=right|8,54|| align=right|3,897||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24565)||6577 P-L|| align=right|13,6|| align=right|2,800|| align=right|0,149|| align=right|1,87|| align=right|4,684||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24566)||6777 P-L|| align=right|14,6|| align=right|3,112|| align=right|0,119|| align=right|16,24|| align=right|5,490||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24567)||6790 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,431|| align=right|0,197|| align=right|3,39|| align=right|3,791||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24568)||6794 P-L|| align=right|15,5|| align=right|2,316|| align=right|0,096|| align=right|3,43|| align=right|3,523||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24569)||9609 P-L|| align=right|15,8|| align=right|2,180|| align=right|0,184|| align=right|3,37|| align=right|3,219||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24570)||2153 T-1|| align=right|14,4|| align=right|2,931|| align=right|0,082|| align=right|3,05|| align=right|5,018||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24571)||2179 T-1|| align=right|15,8|| align=right|2,418|| align=right|0,092|| align=right|6,51|| align=right|3,759||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24572)||2221 T-1|| align=right|14,6|| align=right|2,947|| align=right|0,082|| align=right|2,17|| align=right|5,059||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24573)||2237 T-1|| align=right|15,8|| align=right|2,412|| align=right|0,105|| align=right|6,68|| align=right|3,745||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24574)||3312 T-1|| align=right|15,6|| align=right|2,646|| align=right|0,038|| align=right|1,76|| align=right|4,304||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24575)||3314 T-1|| align=right|14,7|| align=right|2,643|| align=right|0,148|| align=right|12,71|| align=right|4,296||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24576)||4406 T-1|| align=right|14,4|| align=right|2,623|| align=right|0,011|| align=right|15,07|| align=right|4,247||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24577)||4841 T-1|| align=right|13,7|| align=right|2,646|| align=right|0,177|| align=right|13,28|| align=right|4,303||MBA||13. maj 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24578)||1036 T-2|| align=right|14,6|| align=right|2,307|| align=right|0,197|| align=right|2,60|| align=right|3,504||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24579)||1320 T-2|| align=right|14,7|| align=right|2,940|| align=right|0,100|| align=right|9,81|| align=right|5,040||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24580)||1414 T-2|| align=right|15,8|| align=right|2,651|| align=right|0,127|| align=right|10,34|| align=right|4,316||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24581)||1474 T-2|| align=right|15,6|| align=right|2,184|| align=right|0,167|| align=right|2,64|| align=right|3,227||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24582)||2085 T-2|| align=right|14,9|| align=right|2,631|| align=right|0,130|| align=right|4,51|| align=right|4,266||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24583)||2197 T-2|| align=right|15,6|| align=right|2,583|| align=right|0,267|| align=right|4,07|| align=right|4,150||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24584)||3256 T-2|| align=right|16,1|| align=right|2,369|| align=right|0,111|| align=right|2,80|| align=right|3,645||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24585)||4201 T-2|| align=right|14,3|| align=right|2,930|| align=right|0,045|| align=right|6,46|| align=right|5,014||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24586)||4230 T-2|| align=right|14,4|| align=right|2,922|| align=right|0,098|| align=right|3,40|| align=right|4,993||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|24587 Kapaneus||4613 T-2|| align=right|10,9|| align=right|5,162|| align=right|0,011|| align=right|29,09|| align=right|11,73||JUT||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24588)||4733 T-2|| align=right|15,5|| align=right|2,698|| align=right|0,070|| align=right|10,88|| align=right|4,431||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24589)||5128 T-2|| align=right|14,3|| align=right|2,596|| align=right|0,178|| align=right|8,54|| align=right|4,182||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24590)||1156 T-3|| align=right|13,7|| align=right|2,994|| align=right|0,079|| align=right|8,88|| align=right|5,179||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24591)||2139 T-3|| align=right|13,5|| align=right|2,644|| align=right|0,061|| align=right|3,59|| align=right|4,299||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24592)||3039 T-3|| align=right|15,1|| align=right|2,665|| align=right|0,100|| align=right|3,30|| align=right|4,349||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24593)||3041 T-3|| align=right|14,8|| align=right|2,676|| align=right|0,106|| align=right|4,85|| align=right|4,377||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24594)||3138 T-3|| align=right|16,1|| align=right|2,384|| align=right|0,106|| align=right|2,33|| align=right|3,680||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24595)||3230 T-3|| align=right|15,0|| align=right|3,112|| align=right|0,162|| align=right|5,59|| align=right|5,489||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24596)||3574 T-3|| align=right|14,0|| align=right|3,066|| align=right|0,071|| align=right|10,34|| align=right|5,367||MBA||12. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24597)||4292 T-3|| align=right|14,9|| align=right|2,737|| align=right|0,084|| align=right|8,63|| align=right|4,526||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24598)||4366 T-3|| align=right|15,9|| align=right|2,387|| align=right|0,180|| align=right|3,25|| align=right|3,687||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24599)||5099 T-3|| align=right|14,1|| align=right|3,101|| align=right|0,049|| align=right|10,46|| align=right|5,460||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24600)||1971 UQ|| align=right|15,5|| align=right|2,256|| align=right|0,173|| align=right|3,58|| align=right|3,388||MBA||26. oktober 1971||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|(24601)||1971 UW|| align=right|14,8|| align=right|2,221|| align=right|0,190|| align=right|6,41|| align=right|3,310||MBA||26. oktober 1971||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|(24602)||1972 TE|| align=right|13,7|| align=right|2,638|| align=right|0,270|| align=right|4,41|| align=right|4,285||MBA||3. oktober 1972||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|24603 Mekistheus||1973 SQ|| align=right|12,3|| align=right|5,196|| align=right|0,131|| align=right|6,59|| align=right|11,85||JUT||24. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24604)||1973 SP4|| align=right|13,7|| align=right|2,489|| align=right|0,181|| align=right|8,82|| align=right|3,927||MBA||27. september 1973||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|24605 Tsykalyuk||1975 VZ8|| align=right|13,0|| align=right|2,758|| align=right|0,174|| align=right|11,65|| align=right|4,580||MBA||8. november 1975||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(24606)||1976 QK2|| align=right|14,7|| align=right|2,622|| align=right|0,306|| align=right|6,69|| align=right|4,246||MBA||20. avgust 1976||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|24607 Sevnatu||1977 PC1|| align=right|13,8|| align=right|2,328|| align=right|0,233|| align=right|5,97|| align=right|3,552||MBA||14. avgust 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(24608)||1977 SL|| align=right|15,1|| align=right|2,373|| align=right|0,229|| align=right|2,71|| align=right|3,656||MBA||18. september 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|24609 Evgenij||1978 RA2|| align=right|15,4|| align=right|2,319|| align=right|0,249|| align=right|5,00|| align=right|3,530||MBA||7. september 1978||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(24610)||1978 RA10|| align=right|15,7|| align=right|2,302|| align=right|0,214|| align=right|1,55|| align=right|3,492||MBA||2. september 1978||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(24611)||1978 SH3|| align=right|14,2|| align=right|2,225|| align=right|0,175|| align=right|3,95|| align=right|3,318||MBA||26. september 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(24612)||1978 UE6|| align=right|14,1|| align=right|2,574|| align=right|0,099|| align=right|13,42|| align=right|4,129||MBA||27. oktober 1978||Observatorij Palomar||C. M. Olmstead
|-
|(24613)||1978 VL3|| align=right|15,0|| align=right|2,284|| align=right|0,155|| align=right|3,52|| align=right|3,451||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(24614)||1978 VY3|| align=right|14,9|| align=right|2,551|| align=right|0,144|| align=right|3,26|| align=right|4,074||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(24615)||1978 VO5|| align=right|15,4|| align=right|2,294|| align=right|0,114|| align=right|2,58|| align=right|3,473||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(24616)||1978 VC9|| align=right|15,4|| align=right|2,588|| align=right|0,119|| align=right|1,41|| align=right|4,162||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(24617)||1978 WU|| align=right|14,7|| align=right|2,545|| align=right|0,205|| align=right|8,61|| align=right|4,059||MBA||29. november 1978||Observatorij Palomar||S. J. Bus; C. T. Kowal
|-
|(24618)||1978 XD1|| align=right|14,4|| align=right|2,976|| align=right|0,108|| align=right|3,09|| align=right|5,132||MBA||6. december 1978||Observatorij Palomar||E. Bowell; A. Warnock
|-
|(24619)||1979 DA|| align=right|14,6|| align=right|2,663|| align=right|0,248|| align=right|13,56|| align=right|4,345||MBA||26. februar 1979||Kleť||A. Mrkos
|-
|(24620)||1979 MO2|| align=right|15,9|| align=right|2,181|| align=right|0,183|| align=right|4,05|| align=right|3,220||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(24621)||1979 MS4|| align=right|16,1|| align=right|2,401|| align=right|0,163|| align=right|3,45|| align=right|3,720||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(24622)||1979 MU5|| align=right|16,3|| align=right|2,428|| align=right|0,204|| align=right|1,62|| align=right|3,784||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(24623)||1979 MD8|| align=right|14,3|| align=right|2,763|| align=right|0,104|| align=right|7,68|| align=right|4,592||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(24624)||1980 FH4|| align=right|16,1|| align=right|2,292|| align=right|0,170|| align=right|1,01|| align=right|3,468||MBA||16. marec 1980||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(24625)||1980 PC3|| align=right|13,4|| align=right|2,620|| align=right|0,251|| align=right|15,80|| align=right|4,240||MBA||8. avgust 1980||Observatorij Siding Spring||Royal Observatory Edinburgh
|-
|24626 Astrowizard||1980 TS3|| align=right|14,4|| align=right|2,776|| align=right|0,285|| align=right|8,23|| align=right|4,623||MBA||9. oktober 1980||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(24627)||1981 DT3|| align=right|13,7|| align=right|3,067|| align=right|0,144|| align=right|9,53|| align=right|5,370||MBA||28. februar 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(24628)||1981 EG3|| align=right|14,0|| align=right|3,056|| align=right|0,054|| align=right|8,81|| align=right|5,340||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(24629)||1981 EA4|| align=right|16,5|| align=right|2,236|| align=right|0,037|| align=right|6,14|| align=right|3,343||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(24630)||1981 EZ9|| align=right|14,1|| align=right|2,866|| align=right|0,154|| align=right|14,50|| align=right|4,852||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(24631)||1981 EB21|| align=right|15,0|| align=right|3,096|| align=right|0,169|| align=right|2,23|| align=right|5,448||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(24632)||1981 ER24|| align=right|15,8|| align=right|2,219|| align=right|0,094|| align=right|1,77|| align=right|3,304||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(24633)||1981 EP25|| align=right|14,7|| align=right|2,897|| align=right|0,093|| align=right|1,50|| align=right|4,930||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(24634)||1981 EX29|| align=right|13,7|| align=right|2,664|| align=right|0,195|| align=right|13,14|| align=right|4,348||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(24635)||1981 EN42|| align=right|15,6|| align=right|2,221|| align=right|0,166|| align=right|1,10|| align=right|3,308||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(24636)||1981 QM2|| align=right|15,3|| align=right|2,294|| align=right|0,171|| align=right|4,39|| align=right|3,475||MBA||27. avgust 1981||La Silla||H. Debehogne
|-
|24637 Olʹgusha||1981 RW4|| align=right|14,2|| align=right|2,614|| align=right|0,226|| align=right|3,89|| align=right|4,226||MBA||8. september 1981||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(24638)||1981 UC23|| align=right|13,8|| align=right|3,170|| align=right|0,035|| align=right|8,78|| align=right|5,644||MBA||24. oktober 1981||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|(24639)||1982 US6|| align=right|13,4|| align=right|2,536|| align=right|0,158|| align=right|8,08|| align=right|4,037||MBA||20. oktober 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(24640)||1982 XW1|| align=right|15,0|| align=right|2,620|| align=right|0,170|| align=right|3,02|| align=right|4,240||MBA||13. december 1982||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|24641 Enver||1983 RS4|| align=right|13,6|| align=right|2,444|| align=right|0,173|| align=right|13,15|| align=right|3,819||MBA||1. september 1983||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(24642)||1984 SA|| align=right|14,1|| align=right|2,285|| align=right|0,223|| align=right|5,87|| align=right|3,454||MBA||22. september 1984||Brorfelde||Copenhagen Observatory
|-
|24643 MacCready||1984 SS|| align=right|14,1|| align=right|2,323|| align=right|0,295|| align=right|23,31|| align=right|3,539||MBA||28. september 1984||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(24644)||1985 DA|| align=right|16,0|| align=right|1,900|| align=right|0,074|| align=right|23,25|| align=right|2,618||MBA||24. februar 1985||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(24645)||1985 PF|| align=right|14,1|| align=right|2,585|| align=right|0,232|| align=right|16,56|| align=right|4,156||MBA||14. avgust 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(24646)||1985 PG|| align=right|14,1|| align=right|2,564|| align=right|0,177|| align=right|7,74|| align=right|4,105||MBA||14. avgust 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(24647)||1985 QL5|| align=right|15,0|| align=right|2,227|| align=right|0,229|| align=right|3,56|| align=right|3,323||MBA||23. avgust 1985||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|24648 Evpatoria||1985 SG2|| align=right|13,5|| align=right|2,876|| align=right|0,285|| align=right|6,43|| align=right|4,878||MBA||19. september 1985||Krym–Naučnyj||N. S. Černych; L. I. Černych
|-
|24649 Balaklava||1985 SG3|| align=right|13,3|| align=right|3,179|| align=right|0,246|| align=right|12,25|| align=right|5,666||MBA||19. september 1985||Krym–Naučnyj||N. S. Černych; L. I. Černych
|-
|(24650)||1986 QM|| align=right|15,6|| align=right|2,395|| align=right|0,166|| align=right|2,00|| align=right|3,706||MBA||25. avgust 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(24651)||1986 QU|| align=right|14,2|| align=right|3,098|| align=right|0,153|| align=right|3,54|| align=right|5,451||MBA||26. avgust 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(24652)||1986 QY1|| align=right|13,7|| align=right|3,134|| align=right|0,139|| align=right|1,58|| align=right|5,548||MBA||28. avgust 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(24653)||1986 RS5|| align=right|13,3|| align=right|3,106|| align=right|0,199|| align=right|4,38|| align=right|5,474||MBA||3. september 1986||Smolyan||Bulgarian National Observatory
|-
|24654 Fossett||1987 KL|| align=right|14,4|| align=right|1,895|| align=right|0,165|| align=right|27,35|| align=right|2,607||MBA||29. maj 1987||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(24655)||1987 QH|| align=right|14,4|| align=right|2,367|| align=right|0,288|| align=right|8,24|| align=right|3,640||MBA||25. avgust 1987||Observatorij Palomar||S. Singer-Brewster
|-
|(24656)||1987 QT7|| align=right|15,1|| align=right|2,405|| align=right|0,183|| align=right|2,79|| align=right|3,729||MBA||29. avgust 1987||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24657)||1987 SP11|| align=right|15,6|| align=right|2,401|| align=right|0,183|| align=right|3,03|| align=right|3,720||MBA||17. september 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|(24658)||1987 UX|| align=right|14,7|| align=right|2,385|| align=right|0,245|| align=right|24,48|| align=right|3,683||MBA||18. oktober 1987||Observatorij Palomar||J. Mueller
|-
|(24659)||1988 AD5|| align=right|14,9|| align=right|2,580|| align=right|0,235|| align=right|5,31|| align=right|4,142||MBA||14. januar 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(24660)||1988 BH5|| align=right|13,4|| align=right|2,580|| align=right|0,118|| align=right|11,63|| align=right|4,143||MBA||28. januar 1988||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(24661)||1988 GQ|| align=right|13,8|| align=right|2,606|| align=right|0,241|| align=right|11,72|| align=right|4,207||MBA||12. april 1988||Kleť||A. Mrkos
|-
|24662 Gryll||1988 GS|| align=right|13,9|| align=right|2,333|| align=right|0,131|| align=right|6,31|| align=right|3,563||MBA||14. april 1988||Kleť||A. Mrkos
|-
|(24663)||1988 PV1|| align=right|14,4|| align=right|2,292|| align=right|0,168|| align=right|4,58|| align=right|3,469||MBA||12. avgust 1988||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(24664)||1988 RB1|| align=right|15,2|| align=right|2,283|| align=right|0,119|| align=right|6,19|| align=right|3,450||MBA||8. september 1988||Brorfelde||P. Jensen
|-
|24665 Tolerantia||1988 RN3|| align=right|16,3|| align=right|2,314|| align=right|0,147|| align=right|4,00|| align=right|3,520||MBA||8. september 1988||Tautenburg||F. Borngen
|-
|24666 Miesvanrohe||1988 RZ3|| align=right|15,1|| align=right|2,774|| align=right|0,219|| align=right|2,00|| align=right|4,619||MBA||8. september 1988||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(24667)||1988 RF4|| align=right|14,9|| align=right|2,274|| align=right|0,174|| align=right|4,72|| align=right|3,429||MBA||1. september 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(24668)||1988 TV|| align=right|15,0|| align=right|2,318|| align=right|0,174|| align=right|5,52|| align=right|3,528||MBA||13. oktober 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(24669)||1988 VV|| align=right|14,8|| align=right|2,347|| align=right|0,148|| align=right|4,19|| align=right|3,596||MBA||2. november 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(24670)||1988 VA5|| align=right|15,5|| align=right|2,327|| align=right|0,222|| align=right|1,94|| align=right|3,549||MBA||14. november 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|24671 Frankmartin||1989 AD7|| align=right|13,1|| align=right|3,007|| align=right|0,119|| align=right|10,95|| align=right|5,214||MBA||10. januar 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(24672)||1989 OJ|| align=right|14,5|| align=right|2,577|| align=right|0,210|| align=right|16,37|| align=right|4,135||MBA||27. julij 1989||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(24673)||1989 SB1|| align=right|14,0|| align=right|2,242|| align=right|0,091|| align=right|6,40|| align=right|3,356||MBA||28. september 1989||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(24674)||1989 SZ4|| align=right|14,5|| align=right|2,184|| align=right|0,072|| align=right|3,71|| align=right|3,226||MBA||26. september 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24675)||1989 TZ|| align=right|13,3|| align=right|2,593|| align=right|0,218|| align=right|12,88|| align=right|4,176||MBA||2. oktober 1989||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(24676)||1989 TA4|| align=right|14,9|| align=right|2,792|| align=right|0,089|| align=right|5,14|| align=right|4,663||MBA||7. oktober 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24677)||1989 TH7|| align=right|14,6|| align=right|2,766|| align=right|0,172|| align=right|9,86|| align=right|4,599||MBA||7. oktober 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24678)||1989 TR11|| align=right|13,6|| align=right|2,649|| align=right|0,195|| align=right|12,80|| align=right|4,311||MBA||2. oktober 1989||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(24679)||1989 VR1|| align=right|14,8|| align=right|2,225|| align=right|0,120|| align=right|6,16|| align=right|3,318||MBA||3. november 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|24680 Alleven||1989 YE4|| align=right|15,2|| align=right|2,281|| align=right|0,100|| align=right|5,86|| align=right|3,444||MBA||30. december 1989||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(24681)||1989 YE6|| align=right|14,8|| align=right|2,256|| align=right|0,078|| align=right|7,38|| align=right|3,388||MBA||29. december 1989||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(24682)||1990 BH|| align=right|14,5|| align=right|2,241|| align=right|0,372|| align=right|24,68|| align=right|3,354||MBA||22. januar 1990||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(24683)||1990 DV3|| align=right|14,1|| align=right|2,307|| align=right|0,191|| align=right|25,04|| align=right|3,504||MBA||26. februar 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(24684)||1990 EU4|| align=right|15,3|| align=right|2,319|| align=right|0,080|| align=right|3,95|| align=right|3,532||MBA||2. marec 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24685)||1990 FQ|| align=right|14,1|| align=right|2,547|| align=right|0,229|| align=right|13,43|| align=right|4,064||MBA||23. marec 1990||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(24686)||1990 GN|| align=right|15,2|| align=right|2,334|| align=right|0,163|| align=right|1,71|| align=right|3,566||MBA||15. april 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24687)||1990 HW|| align=right|14,5|| align=right|1,952|| align=right|0,062|| align=right|23,29|| align=right|2,726||MBA||26. april 1990||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(24688)||1990 KE1|| align=right|12,9|| align=right|3,144|| align=right|0,108|| align=right|13,60|| align=right|5,573||MBA||20. maj 1990||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(24689)||1990 OH1|| align=right|12,8|| align=right|3,135|| align=right|0,296|| align=right|27,46|| align=right|5,549||MBA||20. julij 1990||Observatorij Palomar||J. Michaud
|-
|(24690)||1990 QX5|| align=right|14,3|| align=right|2,676|| align=right|0,267|| align=right|11,88|| align=right|4,377||MBA||29. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(24691)||1990 RH3|| align=right|12,6|| align=right|2,994|| align=right|0,103|| align=right|10,31|| align=right|5,181||MBA||14. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(24692)||1990 RO7|| align=right|15,1|| align=right|2,554|| align=right|0,044|| align=right|3,27|| align=right|4,081||MBA||13. september 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(24693)||1990 SB2|| align=right|14,0|| align=right|2,405|| align=right|0,351|| align=right|20,10|| align=right|3,729||MBA||23. september 1990||Observatorij Palomar||B. Roman
|-
|(24694)||1990 SZ2|| align=right|13,1|| align=right|2,602|| align=right|0,185|| align=right|14,52|| align=right|4,197||MBA||18. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(24695)||1990 ST4|| align=right|15,2|| align=right|2,594|| align=right|0,334|| align=right|5,14|| align=right|4,178||MBA||16. september 1990||Kleť||A. Mrkos
|-
|(24696)||1990 SC8|| align=right|15,3|| align=right|2,555|| align=right|0,170|| align=right|7,69|| align=right|4,084||MBA||22. september 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|24697 Rastrelli||1990 SK28|| align=right|13,8|| align=right|2,524|| align=right|0,157|| align=right|2,51|| align=right|4,009||MBA||24. september 1990||Krym–Naučnyj||G. R. Kastel'; L. V. Žuravleva
|-
|(24698)||1990 TU4|| align=right|13,1|| align=right|2,624|| align=right|0,100|| align=right|14,66|| align=right|4,251||MBA||9. oktober 1990||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(24699)||1990 TJ7|| align=right|16,1|| align=right|2,445|| align=right|0,213|| align=right|3,60|| align=right|3,821||MBA||13. oktober 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(24700)||1990 VN5|| align=right|14,6|| align=right|2,540|| align=right|0,165|| align=right|15,75|| align=right|4,047||MBA||15. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24701)||1990 VY5|| align=right|12,5|| align=right|3,948|| align=right|0,167|| align=right|15,54|| align=right|7,844||HLD||15. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24702)||1991 OR|| align=right|14,5|| align=right|1,945|| align=right|0,091|| align=right|24,26|| align=right|2,712||MBA||18. julij 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(24703)||1991 PA|| align=right|13,6|| align=right|3,068|| align=right|0,315|| align=right|4,41|| align=right|5,372||MBA||3. avgust 1991||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(24704)||1991 PM4|| align=right|14,7|| align=right|2,297|| align=right|0,152|| align=right|4,77|| align=right|3,482||MBA||3. avgust 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24705)||1991 PV4|| align=right|14,1|| align=right|3,040|| align=right|0,215|| align=right|00,43|| align=right|5,298||MBA||3. avgust 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24706)||1991 PA5|| align=right|15,0|| align=right|2,280|| align=right|0,164|| align=right|3,16|| align=right|3,441||MBA||3. avgust 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24707)||1991 PL5|| align=right|15,6|| align=right|2,413|| align=right|0,189|| align=right|1,23|| align=right|3,749||MBA||3. avgust 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24708)||1991 PX5|| align=right|15,2|| align=right|2,360|| align=right|0,041|| align=right|5,69|| align=right|3,625||MBA||6. avgust 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24709)||1991 PE6|| align=right|13,1|| align=right|3,050|| align=right|0,157|| align=right|2,64|| align=right|5,326||MBA||6. avgust 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24710)||1991 PX14|| align=right|14,8|| align=right|2,366|| align=right|0,150|| align=right|5,46|| align=right|3,640||MBA||6. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|24711 Chamisso||1991 PN17|| align=right|15,7|| align=right|2,308|| align=right|0,220|| align=right|2,91|| align=right|3,505||MBA||6. avgust 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|24712 Boltzmann||1991 RP3|| align=right|15,6|| align=right|2,345|| align=right|0,238|| align=right|4,92|| align=right|3,591||MBA||12. september 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(24713)||1991 RE4|| align=right|15,8|| align=right|2,336|| align=right|0,227|| align=right|4,94|| align=right|3,569||MBA||12. september 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(24714)||1991 RT9|| align=right|14,6|| align=right|2,385|| align=right|0,225|| align=right|1,64|| align=right|3,683||MBA||10. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(24715)||1991 RZ15|| align=right|13,3|| align=right|3,182|| align=right|0,186|| align=right|2,10|| align=right|5,675||MBA||15. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(24716)||1991 RB19|| align=right|14,1|| align=right|2,546|| align=right|0,109|| align=right|10,56|| align=right|4,061||MBA||14. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(24717)||1991 SA|| align=right|14,9|| align=right|2,330|| align=right|0,258|| align=right|5,65|| align=right|3,555||MBA||16. september 1991||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(24718)||1991 SW|| align=right|13,6|| align=right|3,170|| align=right|0,080|| align=right|10,68|| align=right|5,643||MBA||30. september 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(24719)||1991 SE1|| align=right|15,5|| align=right|2,369|| align=right|0,137|| align=right|7,47|| align=right|3,646||MBA||30. september 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(24720)||1991 SV1|| align=right|14,5|| align=right|2,377|| align=right|0,151|| align=right|6,83|| align=right|3,663||MBA||16. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(24721)||1991 TJ|| align=right|14,7|| align=right|2,317|| align=right|0,243|| align=right|4,52|| align=right|3,527||MBA||1. oktober 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(24722)||1991 TK|| align=right|14,9|| align=right|2,392|| align=right|0,064|| align=right|5,13|| align=right|3,700||MBA||1. oktober 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(24723)||1991 TW8|| align=right|15,7|| align=right|2,385|| align=right|0,193|| align=right|5,29|| align=right|3,682||MBA||1. oktober 1991||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(24724)||1991 UN|| align=right|15,8|| align=right|2,597|| align=right|0,245|| align=right|2,97|| align=right|4,184||MBA||18. oktober 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(24725)||1991 UD3|| align=right|14,1|| align=right|2,556|| align=right|0,240|| align=right|7,14|| align=right|4,086||MBA||31. oktober 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(24726)||1991 VY|| align=right|14,1|| align=right|2,454|| align=right|0,094|| align=right|5,86|| align=right|3,843||MBA||2. november 1991||Kitami||A. Takahashi; K. Watanabe
|-
|(24727)||1991 VD1|| align=right|13,4|| align=right|2,533|| align=right|0,093|| align=right|16,04|| align=right|4,030||MBA||4. november 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|24728 Scagell||1991 VO2|| align=right|14,3|| align=right|2,402|| align=right|0,074|| align=right|8,32|| align=right|3,723||MBA||11. november 1991||Stakenbridge||B. G. W. Manning
|-
|(24729)||1991 VE3|| align=right|14,3|| align=right|2,545|| align=right|0,290|| align=right|4,53|| align=right|4,059||MBA||13. november 1991||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(24730)||1991 VM5|| align=right|13,7|| align=right|2,325|| align=right|0,212|| align=right|6,35|| align=right|3,545||MBA||5. november 1991||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(24731)||1991 VN9|| align=right|16,2|| align=right|2,426|| align=right|0,086|| align=right|6,03|| align=right|3,778||MBA||4. november 1991||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(24732)||1992 CL2|| align=right|14,3|| align=right|2,610|| align=right|0,114|| align=right|11,47|| align=right|4,216||MBA||2. februar 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24733)||1992 DM9|| align=right|15,4|| align=right|2,599|| align=right|0,021|| align=right|9,07|| align=right|4,190||MBA||29. februar 1992||La Silla||UESAC
|-
|(24734)||1992 EA1|| align=right|14,2|| align=right|2,671|| align=right|0,158|| align=right|11,96|| align=right|4,365||MBA||10. marec 1992||Observatorij Siding Spring||D. I. Steel
|-
|(24735)||1992 EU6|| align=right|15,4|| align=right|2,328|| align=right|0,073|| align=right|7,20|| align=right|3,552||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(24736)||1992 EV8|| align=right|15,5|| align=right|2,590|| align=right|0,050|| align=right|8,88|| align=right|4,169||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(24737)||1992 ED14|| align=right|13,1|| align=right|2,553|| align=right|0,206|| align=right|8,19|| align=right|4,078||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(24738)||1992 EK14|| align=right|13,7|| align=right|2,552|| align=right|0,256|| align=right|3,59|| align=right|4,075||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(24739)||1992 EB15|| align=right|14,8|| align=right|2,658|| align=right|0,027|| align=right|4,96|| align=right|4,332||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(24740)||1992 EW16|| align=right|13,6|| align=right|2,584|| align=right|0,120|| align=right|4,06|| align=right|4,152||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(24741)||1992 EW17|| align=right|14,2|| align=right|2,583|| align=right|0,123|| align=right|13,91|| align=right|4,150||MBA||3. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(24742)||1992 GN2|| align=right|14,1|| align=right|2,674|| align=right|0,146|| align=right|1,58|| align=right|4,373||MBA||4. april 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24743)||1992 NF|| align=right|12,4|| align=right|2,995|| align=right|0,081|| align=right|11,48|| align=right|5,183||MBA||2. julij 1992||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(24744)||1992 OD5|| align=right|15,4|| align=right|2,138|| align=right|0,168|| align=right|2,98|| align=right|3,126||MBA||26. julij 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24745)||1992 QY|| align=right|13,4|| align=right|3,052|| align=right|0,221|| align=right|16,63|| align=right|5,330||MBA||29. avgust 1992||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(24746)||1992 RH3|| align=right|16,1|| align=right|2,150|| align=right|0,135|| align=right|1,13|| align=right|3,152||MBA||2. september 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24747)||1992 RG5|| align=right|14,5|| align=right|3,034|| align=right|0,119|| align=right|2,19|| align=right|5,285||MBA||2. september 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|24748 Nernst||1992 ST13|| align=right|13,6|| align=right|3,002|| align=right|0,106|| align=right|6,29|| align=right|5,200||MBA||26. september 1992||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(24749)||1992 SM17|| align=right|12,6|| align=right|3,194|| align=right|0,167|| align=right|19,63|| align=right|5,706||MBA||24. september 1992||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|24750 Ohm||1992 SR17|| align=right|15,0|| align=right|2,836|| align=right|0,063|| align=right|1,75|| align=right|4,775||MBA||24. september 1992||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov